Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 de 2020 na Líbia e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas. 

A Líbia é considerada especialmente vulnerável à epidemia devido à Guerra Civil , que levou a uma terrível situação humanitária e à destruição da infraestrutura de saúde do país.



Casos

Cronologia

Março de 2020

Início de março 
Antes da pandemia de coronavírus, o sistema de saúde da Líbia já estava à beira do colapso, dado o caos que prevalece no país desde 2011.  As fações em guerra na Guerra Civil desconsideraram pedidos recorrentes das Nações Unidas para um cessar-fogo durante a pandemia.  

O Governo do Acordo Nacional (GNA), reconhecido internacionalmente, com sede em Trípoli, e o governo rival de Khalifa Haftar, com sede no leste da Líbia, tomaram medidas para controlar a propagação do COVID-19, através do encerramento de escolas, mercados e alguns negócios.  As forças de Haftar tentaram tomar Trípoli numa ofensiva iniciada em abril de 2019 .  Centenas de pessoas foram mortas e milhares foram deslocadas nos combates.

24 de março 
A Líbia confirmou a seu primeiro caso de COVID-19, um homem de 73 anos de idade, que havia regressado ao país no início de Março de uma viagem à Arábia Saudita.

30 de março 
O GNA anunciou a libertação de 466 detidos em Trípoli, como parte de um esforço para impedir a propagação do vírus nas prisões.

Abril de 2020

2 de abril 
A Líbia confirmou a sua primeira morte pelo COVID-19. Era uma mulher argelina de 85 anos.

5 de abril 
Mahmoud Jibril, de 68 anos, que chefiou o Conselho Nacional de Transição interino em 2011, morreu de COVID-19 no Cairo, Egito, tendo sido internado no hospital em 21 de março.

6 de abril 
Em 6 de abril, as forças sob o comando de Khalifa Haftar lançaram um ataque com foguete Grad  contra o Hospital Geral Al Khadra, um dos maiores hospitais de Trípoli, ferindo seis profissionais de saúde e danificando substancialmente o hospital,  onde 300 pacientes, incluindo dois COVID-19, estavam a ser tratados.  Foi a terceira vez que as forças de Haftar atacaram instalações médicas durante o cerco intensificado a Trípoli.  O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários condenou o ataque como uma violação "terrível" e "clara do direito internacional humanitário" (...) É inaceitável no momento em que os profissionais de saúde e de saúde são vitais na nossa luta contra uma pandemia".  O escritório declarou que "essa escalada sem sentido deve parar para que as autoridades de saúde e as agências de ajuda possam responder ao COVID-19 e continuar a alcançar pessoas que precisam de assistência humanitária urgente".

7 de abril 
A Líbia confirma 20 casos de COVID-19, principalmente no oeste.  Novos ataques com foguetes contra o hospital continuaram.

15 de abril 
O Governo do Acordo Nacional impôs um toque de recolher de 24 horas por um período de 10 dias a partir de 17 de abril.

Junho de 2020 
Os casos duplicaram durante um período de duas semanas em junho, enquanto o conflito aumentava. Com unidades de saúde a serem usadas como alvo, o que dificultou a resposta das equipas médicas.

26 de junho 
O governo apoiado pela ONU estendeu o toque de recolher das 20h às 18h por mais duas semanas, com o aumento de 713 casos confirmados.

Fim do mês 
Houve 668 novos casos em junho, elevando o número total de casos confirmados para 824. O número de mortes aumentou de 19 para 24. O número de pacientes recuperados cresceu de 157 para 209, deixando 591 casos ativos no final do mês. Simulações baseadas em modelo indicam que, desde o início de junho, o intervalo de confiança de 95% para o número de reprodução variável no tempo R t tem oscilado em torno de 1,5.

Julho de 2020 
Houve 2 797 novos casos em julho, elevando o número total de casos confirmados para 3 621. O número de mortes aumentou de 50 para 74. O número de pacientes recuperados aumentou de 409 para 618, deixando 2.929 casos ativos no final do mês.

Ver também 

 Crise na Líbia (2011 - presente)

Notas 

Crise Líbia (2011–presente)
Líbia
Líbia